Phoenix (chaîne de télévision allemande)
 Phoenix (chaîne de télévision chinoise)